Labi bezeichnet:

 Labi (Brunei), mukim (Bezirk) Bruneis
 Labi (Sikkim), Ort in Indien

LABI steht für:

 Louisiana Association of Business and Industry

LaBi steht für:
 Landesbibliothek

Abkürzung